Kerkhof van Jette (begraafplaats)
 Kerkhof van Jette (tramhalte)